Front per a l'Alliberament de Palestina (del nom en anglès Palestine Liberation Front), grup activista de Palestina
 Janatha Vimukthi Peramuna (del nom en anglès People's Liberation Front), partit polític de Sri Lanka
 Popular Liberation Forces, moviment polític i militar d'Eritrea
 Penguin Liberation Front, projecte de distribució de programari lliure